en Bosnie-Herzégovine
Bašići, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bašići, un village situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
Bašići, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bašići, un village situé dans la municipalité de Šekovići et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Bašići, une localité située dans la municipalité de Barban, comitat d'Istrie.

Voir aussi 
Basići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Čelinac et dans la République serbe de Bosnie.